Бату́ев — русская фамилия; имеет женскую форму Батуева. Известные носители:
 Батуев, Авксентий Петрович (1863—1896) — земский деятель, писатель, публицист, издатель.
 Батуев, Александр Сергеевич (род. 1935) — биолог, заслуженный работник высшей школы РФ, лауреат премии имени А. А. Ухтомского (1994).
 Батуев, Андрей Михайлович (1908—1984) — советский шахматист, мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР.
 Батуев, Антон Вячеславович (род. 1985) — российский скелетонист, бронзовый призёр национального первенства.
 Батуев, Жигжит Абидуевич (1915—1996) — бурятский композитор, один из основоположников бурятской композитором школы.
 Батуев, Николай Александрович — русский учёный-медик, доктор наук, профессор
 Батуев, Пётр Николаевич (1872—?) — петербургский архитектор.
 Батуев, Эрик (1969—2002) — удмуртский поэт, русский писатель, журналист (специалист по событиям в «горячих точках»).